Příjmení Wisliceny má více nositelů:

 Dieter Wisliceny (1911–1948) – německý důstojník, SS-Hauptsturmführer, válečný zločinec odpovědný za vraždění Židů na Slovensku, v Maďarsku a v Řecku v letech 1940–1944
 Günther-Eberhardt Wisliceny (1912–1985) – německý důstojník, SS-Obersturmbannführer, bratr Dietera